Silverado bezeichnet:

 Silverado, amerikanischer Western von Lawrence Kasdan aus dem Jahr 1985
 Silverado (Kalifornien), Siedlung im Orange County im US-Bundesstaat Kalifornien
 Chevrolet Silverado, Pickup-Modell des US-amerikanischen Autokonzerns General Motors